Zinat kan syfta på:

Personer 
 Zinat Pirzadeh (född 1967), iransk-svensk artist, författare och människorättskämpe

Geografi

Marocko 

 Zinat (kommun), Tanger-Tétouan, Tetouan, 

Robotskapade Marockoförgreningar